Park Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Park Hill (Oklahoma)

im NRHP gelisteten Objekte:

 Park Hill (Denver, Colorado), NRHP-ID 04001348
 Park Hill (Lincoln, Nebraska), NRHP-ID 10000628

Siehe auch:

 Park Hills